2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2003/04 steht für:
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2003/04 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2003/04 (Männer)